Landstingsvalet 1982 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1982 Statistiska centralbyrån

1982
Val 1982
1982 i Sverige